

Cinema
 Georgetown – film del 2019 diretto da Christoph Waltz

Geografia 
 Australia 
 Georgetown – città del Queensland
 George Town – città della Tasmania, capoluogo dell'omonima LGA
 Bahamas
 George Town – capoluogo di Exuma
 Isola di Ascensione
 Georgetown – capitale
 Canada
 Georgetown – Alberta
 Georgetown – Ontario
 Georgetown – comune (town) situato nella provincia dellIsola del Principe Edoardo
 Georgetown – Terranova e Labrador
 Isole Cayman
 George Town – capitale dello stato
 Guyana
 Georgetown – capitale dello stato
 Malaysia
 George Town – capitale del Penang
 Saint Vincent e Grenadine
 Georgetown – città della Parrocchia di Charlotte
 Stati Uniti d'America 
 Georgetown – villaggio della Census Area di Bethel, Alaska
 Georgetown – città della contea di White, Arkansas
 Georgetown – census-designated place della contea di El Dorado, California
 Georgetown – capoluogo della contea di Georgetown, Carolina del Sud
 Georgetown – capoluogo della contea di Clear Creek, Colorado
 Georgetown – census-designated place della Contea di Fairfield, Connecticut
 Georgetown – capoluogo della contea di Sussex, Delaware
 Georgetown – quartiere di Washington, Distretto di Columbia
 Georgetown – census-designated place della contea di Chatham, Georgia
 Georgetown – capoluogo della contea di Quitman, Georgia
 Georgetown – città della contea di Bear Lake, Idaho
 Georgetown – città della contea di Vermilion, Illinois
 Georgetown – città della contea di Floyd, Indiana
 Georgetown – census-designated place della contea di St. Joseph, Indiana
 Georgetown – capoluogo della contea di Scott, Kentucky
 Georgetown – villaggio della Parrocchia di Grant, Louisiana
 Georgetown – città della contea di Sagadahoc, Maine
 Georgetown – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Georgetown – township della contea di Ottawa, Michigan
 Georgetown – città della contea di Clay, Minnesota
 Georgetown – città della contea di Copiah, Mississippi
 Georgetown – città della contea di Madison, New York
 Georgetown – capoluogo della contea di Brown, Ohio
 Georgetown – borough della contea di Beaver, Pennsylvania
 Georgetown – capoluogo della contea di Williamson, Texas
 Georgetown – città della contea di Polk, Wisconsin
 Georgetown – città della contea di Price, Wisconsin

Informatica 
Georgetown – nome in codice di Sempron

Altro 
 Georgetown University – università statunitense con sede a Washington